

Geografia

Argentina
 Campana – città della provincia di Buenos Aires e capoluogo del Partido di Campana

Cile
 Arcipelago Campana – gruppo di isole delle regioni di Aysén e di Magellano e dell'Antartide Cilena

Francia
 Campana – comune del dipartimento della Corsica settentrionale

Italia
 Campana – comune della provincia di Cosenza
 Campana – frazione di Fagnano Alto in provincia dell'Aquila
 Campana – frazione di Lusiana in provincia di Vicenza
 Campana – frazione di Villa d'Almè in provincia di Bergamo
 Campana – località (non frazione) di Sedrina in provincia di Bergamo
 Campana – isola della Laguna Veneta

Panama
 Campana – comune (corregimiento) situato nel distretto di Capira, provincia di Panama

Spagna
 La Campana – comune della comunità autonoma dell'Andalusia

Musica
 Campana – strumento musicale
Campana – altro nome del padiglione di uno strumento musicale

Persone 
 Alberto Campana (1947) – numismatico e biologo italiano
 Andrea Campana (1916-1960) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Augusto Campana (1906-1995) – bibliotecario, filologo, storico e accademico italiano
 Cesare Campana (1540-1606) – scrittore e storico italiano
 Cosetta Campana (1961) – ex velocista italiana
 Dino Campana (1885-1932) – poeta italiano
 Domenico Campana (1929-2022) – scrittore, sceneggiatore e regista italiano
 Fabio Campana (1819-1882) – compositore e direttore d'orchestra italiano
Francesco Campana (1491-1546) – abate italiano
 Francesco Campana (1973) – mafioso italiano, capo della Sacra Corona Unita
 Francisco Campana (1925-1985) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Giampietro Campana (1808-1880) – collezionista d'arte italiano
 Giorgia Campana (1995) – ex ginnasta italiana
 Héctor Campana, noto come "Pichi" (1964) – ex cestista e politico argentino
 José Campaña (1993) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 José Osvaldo Curti Campana (1925-2010) – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Leonardo Campana (2000) – calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante
 Loris Campana (1926-2015) – pistard italiano
 Lucas Campana (1993) – calciatore argentino
 Mary Ann Campana (1913-2009) – aviatrice italiana
 Martín Campaña (1989) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere
 Michele Campana (1885-1968) – giornalista e scrittore italiano
 Pedro de Campaña, noto anche come Pieter Kempeneer o Pierre de Champagne (1503-1580) – pittore fiammingo del Rinascimento
 Pompeo Campana (1679-1743) – tipografo italiano
 Saúl Olmo Campaña (1984) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Sergio Campana (1986) – pilota automobilistico italiano
 Sergio Campana (1934) – avvocato ed ex calciatore italiano, fondatore dell'Associazione Italiana Calciatori
 Stanislao Campana (1795-1864) – pittore italiano
 Ugo Campana (...–...) – dirigente sportivo e imprenditore italiano

Altro 
 Campana – figura araldica
 Campana – gioco infantile